УТСА Роадраннерс () — баскетбольная команда, представляющая университет Техаса в Сан-Антонио в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA. Располагается в Сан-Антонио (штат Техас). Домашние матчи проводит в «Конвокейшн-центре». Первоначально команда выступала как независимая, но в 1986 году вошла в состав конференции Atlantic Sun, а перед сезоном 1991/92 перешла в конференцию Southland. В настоящее время команда выступает в конференции США (C-USA).

УТСА четыре раза становилась победителем конференции и трижды победителем регулярного чемпионата конференции. Команда четыре раза выходила в турнир NCAA. В 2011 году «Роадраннерс» в турнире NCAA победили чемпиона конференции SWA «Алабаму Стэйт» со счётом 70:61. Эта победа стала первой в истории университета в турнире NCAA среди всех спортивных программ учебного заведения.

Статистика выступлений в турнире NCAA 
«Роадраннерс» четыре раза участвовали в турнире NCAA.

Достижения 

 Участие в NCAA: 1988, 1999, 2004, 2011
 Победители турнира конференции: 1988, 1999, 2004, 2011
 Победители регулярного чемпионата конференции: 1991, 1992, 2004

Примечания

Ссылки 
 UTSA Official Site
 UTSA Official Athletic Site
 UTSA Athletics Fan Site

Баскетбольные клубы, основанные в 1981 году
Спортивные клубы Сан-Антонио